Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Najdek – polski piłkarz
 Paweł Najdek – polski ciężarowiec